Беклемишев Владимир
 Беклемишев, Владимир Александрович (1861—1919) — русский скульптор и преподаватель.
 Беклемишев, Владимир Николаевич (1890—1962) — советский зоолог и профессор.